Antonio Croci ist der Name folgender Personen:

* Antonio Croci (Komponist) (um 1610–nach 1642), italienischer Organist und Komponist
 Antonio Croci (Architekt) (1823–1884), Schweizer Architekt